Kunle steht für:

 Kunle (Mosambik), ein Verwaltungsamt (posto administrativo) Mosambiks

Kunle war der Familienname von:

 Heinz Kunle (1928–2012), deutscher Mathematiker